Giovanni Martinelli – pittore toscano del XVII secolo
Giovanni Martinelli – tenore
Giovanni Martinelli – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Giovanni Martinelli – docente e politico italiano
Giovanni Martinelli – politico italiano